Il Val di Cornia San Vincenzo rosso è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Livorno.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso rubino di buona intensità e limpidezza brillante.
odore: vinoso delicato.
sapore: asciutto vellutato armonico di buon corpo.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione 
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

San Vincenzo
Vini DOC della provincia di Livorno
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Sangiovese